Michał Brzostowski (1722–1784)
 Michał Brzostowski (1782–1852)
 Michał Hieronim Brzostowski